Крайгер — фамилия. Известные носители:
 Крайгер, Алойз (1877—1959) — югославский и словенский прозаик, драматург и поэт, представитель натурализма в литературе.
 Крайгер, Борис (1914—1967) — югославский и словенский политический деятель.
 Крайгер, Сергей (1914—2001) — югославский и словенский политический деятель, председатель Президиума СФРЮ (1981—1982).